Maracaibotukan (Ramphastos citreolaemus) är en fågel i familjen tukaner inom ordningen hackspettartade fåglar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i fuktskogar i norra Colombia och nordvästra Venezuela. Vissa auktoriteter behandlar den som en underart till gulbröstad tukan (R. vitellinus).

Status 
IUCN kategoriserar den som livskraftig.

Referenser

Externa länkar

Tukaner
Fåglar i neotropiska regionen